Collegio elettorale di Bressanone – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bressanone – collegio elettorale del Senato della Repubblica